Granaty 40 mm do granatników ręcznych i automatycznych. W użyciu są cztery rodzaje granatów 40 mm: 
 Nabój bezłuskowy 40 mm WOG-25 (ВОГ-25), WOG-25P (ВОГ-25П) – stosowany w rosyjskich granatnikach podwieszanych GP-25, GP-30, GP-34 i rewolwerowym granatniku RG-6,
 Nabój 40 × 46 mm SR – z pociskiem o niskiej prędkości początkowej  od 75 do 125 m/s, wystrzeliwany głównie z granatników ręcznych, np. amerykańskiego M203 i polskiego granatnika rewolwerowego RGP-40,
 Nabój 40 × 53 mm – używany w granatnikach automatycznych zamontowanych na pojazdach lub podstawach trójnożnych np. amerykański Mk 19,
 Nabój 40 × 47 mm – polski, stosowany w podwieszanym granatniku Pallad i automatycznym Pallad M.

Zobacz też 
 Nabój 30 × 29 mm B

Granatniki
Amunicja strzelecka